

Aziende 
Trust – Azienda produttrice di periferiche e accessori per PC

Cinema  
Trust - Fidati (Trust) – film del 1990  diretto da Hal Hartley
Trust – film del 2010 diretto da David Schwimmer
Trust – film del 2021 diretto da Brian DeCubellis

Geografia 
Trust – località della Contea di Madison, Carolina del Nord (Stati Uniti d'America)

Musica 
Trust – gruppo musicale hard rock francese
Trust – gruppo musicale synthpop canadese
Trust – album di Elvis Costello and the Attractions del 1981
Trust – album dei Brother Beyond del 1989
Trust – singolo dei Brother Beyond del 1989, dall'album omonimo
Trust – album di Boney James del 1992
Trust – singolo dei Megadeth del 1997, dall'album Cryptic Writings
Trust – singolo di Ayumi Hamasaki del 1998, dall'album A Song for XX
Trust – album dei Low del 2002
Trust – album dei Saga del 2006
Trust – album di Old Man River del 2010
Trust – album di Sohn del 2022

Televisione 
Trust – serie televisiva britannica del 2003
Trust – film per la televisione del 2009 diretto da Allan Harmon
Trust – serie televisiva statunitense del 2018
Trust – organizzazione segreta nell'universo fittizio di Stargate

Altro 
Trust – istituto del sistema giuridico anglosassone di common law
In informatica: caratteristiche assegnate ai privilegi (diritti utente) in un sistema basato su ACL
 In sicurezza informatica: insieme delle proprietà e delle procedure atte a garantire la fiducia (trust) che i componenti della catena di identificazione o autenticazione digitale siano quelli legittimi
In economia: cartello